Un siliciure de manganèse est un composé du manganèse et du silicium.
 Deux sont connus à l'état naturel :
 la brownleeite MnSi, minéral inconnu sur Terre mais découvert dans la queue d'une comète,
 la mavlyanovite , découverte dans un diatrème d'Ouzbékistan.
 Quatre ont été synthétisés :
 le  ,
 le  MnSi,
 le  ,
 le  .

Voir aussi

Liens externes 
 Brownleeite sur Mindat.org
 Mavlyanovite sur Mindat.org

Manganèse (minéral)
manganèse